Florida Panthers je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve floridské metropolitní oblasti Miami. Do NHL vstoupil v ročníku 1993/94 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává ve městě Sunrise v hale BB&T Center s kapacitou 19 250 diváků. Klubové barvy jsou námořnická modř, červená, zlatá a bílá.

Největšího úspěchu družstvo dosáhlo v roce 1996, kdy se dostalo do finále Stanley Cupu, ale prohrálo s týmem Colorado Avalanche. Florida si jako jedničku draftu 2014 vybrala nadějného obránce Aarona Ekblada z Barrie Colts.

Úspěchy 
 Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (1×)
 1995/96
 Vítěz jihovýchodní divize (1×)
 2011/12
 Vítěz atlantické divize (1×)
 2015/16
(NHL)|Vítěz základní části]] (1×)'''
 2021/2022

Individuální úspěchy 
Zdroj:

Rekordy klubu 
Zdroj: 

 Nejvíce zápasů: Stephen Weiss 654 utkání
 Nejvíce bodů: Jonathan Huberdeau 498 bodů (168 branek + 330 asistencí)
 Nejvíce gólů: Olli Jokinen 188
 Nejvíce asistencí: Jonathan Huberdeau 330
Nejvíce vyhraných zápasů: Roberto Luongo 230
 Nejvíce čistých kont: Roberto Luongo 38

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Brankáři

Češi a Slováci v Florida Panthers

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Florida Panthers na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1993
Sportovní kluby na Floridě
Sport v Sunrise (Florida)